Натуральне число 205
 205 рік до нашої ери
 205 рік нашої ери